KFC Verbroedering Geel, een Belgische voetbalclub met stamnummer 395, werd opgericht in 1924 en verdween in 2008
 AS Verbroedering Geel, een Belgische voetbalclub met stamnummer 2169 en werd opgericht in 1934 als FC Hand In Hand Meerhout, vanaf 2008 Verbroedering Meerhout-Geel en vanaf 2013 AS Verbroedering Geel geheten